Людого́вский (женская форма — Людого́вская) — русская и белорусская фамилия польского происхождения. По одной версии восходит к немецкой фамилии Люденхоф, по другой — к славянскому имени Людогост (ср. топонимы Людогоща, Людогощь).

Варианты фамилии: Людогоский, Людаговский, Ледоговский и др.

Известные носители 
 Людоговский, Алексей Петрович (1840—1882) — агроном, профессор Петровской земледельческой и лесной академии.
 Людоговский, Антоний Степанович (1878—1960) — выпускник Чугуевского военного училища, штабс-капитан, Георгиевский кавалер.
 Людоговский, Лев Фёдорович (1761—1838) — педагог, первый директор Смоленской гимназии; из смоленско-московского дворянского рода Людоговских.

Примечания

См. также 
 Список дворянских родов Могилёвской губернии
 Людоговские